Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але вирішила замість захисту титулу взяти участь у турнірі в Люксембургу.
Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур з рахунком 7–6(7–1), 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= С Стосур
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К Канепі
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е Світоліна
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А Корне
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Д Ковінич
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К Коукалова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= С Кузнецова
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Л Цуренко
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С Арвідссон
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Г Воскобоєва
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= О Весніна
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Я Шведова
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= С Стосур
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А Корне
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К Коукалова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= А Іванович
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= С Кузнецова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С Арвідссон
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= О Весніна
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р Вінчі
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= С Стосур
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= А Іванович
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= С Кузнецова| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Р Вінчі
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= С Стосур| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= С Кузнецова
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Віра Душевіна

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2013